Jaynagar Majilpur, közkeletű nevén Jaynagar, iparváros India északkeleti részén, Nyugat-Bengál állam South 24 Parganas körzetében. A város Kalkutta déli peremén terül el, a kalkuttai agglomeráció (KMDA) része. Jaynagar és Majilpur valójában két különálló város. Az önkormányzat létrejötte óta ezt a két várost említik közös, Jaynagar Majilpur néven.

Nevének eredete 
Jaynagar ősi város. A Jaynagar név a helyi istennő, „Joychandi” (জয়চণ্ডী) nevéből származik. A város neve eredetileg „Joychanditala” (জয়চণ্ডীতলা) volt, ám idővel több átalakuláson ment át –előbb „Joychandinagar” (জয়চণ্ডীনগর) majd „Joynagar” vagy „Jaynagar” (জয়নগর) – míg mai neve kialakult.

Majilpur egy másik ősi település. Nevének kialakulása igen érdekes. Eredetileg a Gangesz azon a helyen folyt, ahol ma a város áll, de lassan üledékkel töltődött fel. Az üledék neve bengáli nyelven „Moje Jaowa” (মজে যাওয়া), amiről a város a  „Mojapur” (মজাপুর) nevet kapta. Az idők folyamán ez a név is többször módosult – „Mojpur” (মজপুর), „Mojipur” (মজিপুর) majd „Mojilpur” vagy „Majilpur” (মজিলপুর).

Jegyzetek

Fordítás 
 

Kalkutta
India települései